Nirvana (Amerikaanse band), een grungeband uit de jaren negentig met Kurt Cobain
 Nirvana (Britse band), een progressieve-rockband uit de jaren zestig
 Nirwana, ook wel Nirvana, een religieus (voornamelijk boeddhistisch) begrip
 Nirvana (film), Italiaans / Engelse film uit (1997)
 Nirwana-flat in Den Haag, het eerste flatgebouw in Nederland en een rijksmonument
 Nirvana (geslacht), een geslacht van dwergcicaden